Název Polomský potok má více vodních toků:

 Polomský potok (přítok Oľky) – levostranný přítok Oľky na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Polomský potok (přítok Parné) – levostranný přítok Parné na Slovensku v okresech Pezinok, Malacky a Trnava
 Polomský potok (přítok Torysy) – levostranný přítok Torysy na Slovensku v okrese Sabinov